Belabela è una municipalità locale (in inglese Belabela Local Municipality) appartenente alla municipalità distrettuale di Waterberg della provincia del Limpopo in Sudafrica.

Il suo territorio si estende su una superficie di  ed è suddiviso in 8 circoscrizioni elettorali (wards). Il suo codice di distretto è LIM366.

Geografia fisica

Confini 
La municipalità locale di Belabela confina a nord con quella di Modimolle, a est con quelle di Mookgopong e Dr J.S. Moroka (Nkangala/Mpumalanga), a sud con quella di Nokeng tsa Taemane (Metsweding/Gauteng), a ovest con quelle di Moretele (Bojanala/Provincia del Nordovest) e Thabazimbi.

Città e comuni 
Bela-Bela (ex Warmbaths)
Belabela
Mabula
Pienaarsrivier
Radium
Rust de Winter
Settlers
Warmbaths

Fiumi 
Boekenhoutspruit
Elands
Gotwane 
Kareespruit
Monyagole 
Pienaars
Plat
Rietspruit 
Sand

Dighe 
Rust de Winterdam

Collegamenti esterni 
 
 

Belabela